TMQ steht für:
 Flughafen Tambao (IATA-Code), Flughafen von Tambao, Burkina Faso
 Tausendmannquote bzw. 1000-Mann-Quote, siehe OSHA-Quote

tmq steht für:
 Tumleo (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung